Ljestvice i sastavi liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2019./20.  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, u ožujku je došlo do prekida odigravanja nogometnih natjecanja u Hrvatskoj  
6. svibnja 2020. Hrvatski nogometni savez je donio odluku o konačnom prekidu natjecanja za 2. HNL i sve ostale niže lige, te se njihov trenutni poredak uzima kao konačan.

2. Zagrebačka liga 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns.hr, 2. zagrebačka liga  
 zns.hr, "Nogomet", br. 6/2020

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 
 

{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod !!bod- 
|- bgcolor="gold"
|1. ||align="left"|TOSK Tuk ||13 ||10 ||1 ||2 ||50 ||16 ||31 || 
|-
|2. ||align="left"|Skok Novi Skucani ||13 ||10 ||1 ||2 ||38 ||13 ||31  || 
|-
|3. ||align="left"|Mladost Nova Ploščica ||13 ||8 ||3 ||2 ||47 ||22 ||27 || 
|-
|4. ||align="left"|Mlinar Gornji Sređani ||13 ||7 ||3 ||3 ||41 ||21 ||24 || 
|-
|5. ||align="left"|Ivanska ||13 ||6 ||4 ||3 ||34 ||19 ||22 || 
|-
|6. ||align="left"|Polet Narta ||13 ||6 ||3 ||4 ||28 ||22 ||21 || 
|-
|7. ||align="left"|Omladinac Ćurlovac ||13 ||6 ||1 ||6 ||35 ||30 ||19 || 
|-
|8. ||align="left"|Napredak Rajić ||13 ||5 ||1 ||7 ||27 ||28 ||16 || 
|-
|9. ||align="left"|Lasta Palešnik ||13 ||3 ||4 ||6 ||17 ||28 ||13 || 
|-
|10. ||align="left"|Mladost Daruvarski Brestovac ||13 ||4 ||1 ||8 ||17 ||33 ||13 || 
|-
|11. ||align="left"|Hrvatski Sokol Podgorci ||13 ||5 ||0 ||8 ||24 ||45 ||13 || -2  
|-
|12. ||align="left"|Sokol (Sokolovac) ||13 ||3 ||3 ||7 ||24 ||37 ||12 || 
|-
|13. ||align="left"|Draganec (Gornji Draganec) ||13 ||3 ||1 ||9 ||22 ||38 ||10 || 
|-
|14. ||align="left"|Zrinski (Zrinski Topolovac) ||13 ||2 ||0 ||11 ||21 ||73 ||6 || 
|-
!colspan="10"|
|-
|colspan="10" align="left"| <small> odigrano 13 od predviđenih 26 kola (jesenska polusezona) 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsbbz.hr, "Nogomet"

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 
{| class="wikitable"
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||Slavonac Brodski Stupnik ||11 ||7 ||3 ||1 ||32 ||17 ||24 
|-
|2. ||Podcrkavlje ||11 ||6 ||4 ||1 ||35 ||11 ||22 
|-
|3. ||Graničar Brodski Varoš ||11 ||6 ||1 ||4 ||31 ||19 ||19 
|-
|4. ||Tomica ||11 ||5 ||4 ||2 ||23 ||20 ||19 
|-
|5. ||Podvinje ||11 ||5 ||3 ||3 ||27 ||12 ||18 
|-
|6. ||Posavac Ruščica ||11 ||5 ||3 ||3 ||21 ||27 ||18 
|-
|7. ||Svjetlost Lužani ||11 ||5 ||1 ||5 ||29 ||17 ||16 
|-
|8. ||Amater Slavonski Brod ||11 ||4 ||2 ||5 ||32 ||19 ||14 
|-
|9. ||MV-Croatia 1976 Slavonski Brod ||11 ||4 ||1 ||6 ||19 ||35 ||12 (-1) 
|-
|10. ||Šokadija Šumeće ||11 ||3 ||2 ||6 ||19 ||28 ||11 
|-
|11. ||Slavonac Slavonski Kobaš ||11 ||3 ||1 ||7 ||13 ||27 ||10 
|-
|12. ||Zdenac Brodski Zdenci ||11 ||0 ||1 ||10 ||13 ||62 || -5 (-6) 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9"| <small> odigrano 11 od predviđena 22 kola (jesenska polusezona) 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Centar, ljestvica  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Centar, ljestvica, wayback  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Centar, rezultati  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Centar, rezultati, wayback

Istok 
{| class="wikitable"
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||Perkovci (Stari Perkovci) ||10 ||7 ||2 ||1 ||21 ||11 ||23 
|-
|2. ||Graničar Klakar ||10 ||7 ||2 ||1 ||20 ||10 ||23 
|-
|3. ||Sloga Jaruge ||10 ||7 ||1 ||2 ||43 ||15 ||22 
|-
|4. ||Posavina Velika Kopanica ||10 ||7 ||1 ||2 ||30 ||13 ||22 
|-
|5. ||Sloga Vrpolje ||10 ||6 ||2 ||2 ||24 ||17 ||20 
|-
|6. ||Gardun Garčin ||10 ||4 ||0 ||6 ||14 ||26 ||12 
|-
|7. ||Mladost Divoševci ||10 ||3 ||2 ||5 ||21 ||31 ||11 
|-
|8. ||Dubrava Zadubravlje ||10 ||3 ||0 ||7 ||19 ||29 ||9 
|-
|9. ||Gundinci ||10 ||2 ||2 ||6 ||24 ||25 ||8 
|-
|10. ||Dilj Klokočevik ||10 ||2 ||0 ||8 ||16 ||34 ||6 
|-
|11. ||Bratstvo Vranovci ||10 ||1 ||0 ||9 ||9 ||30 ||3 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9"| <small> odigrano 11 od predviđena 22 kola (jesenska polusezona) 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Istok, ljestvica  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Istok, ljestvica, wayback  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Istok, rezultati  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Istok, rezultati, wayback

Zapad 
{| class="wikitable"
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||Graničar Laze ||13 ||10 ||1 ||2 ||56 ||12 ||31 
|-
|2. ||Mladost Brđani ||13 ||10 ||0 ||3 ||51 ||18 ||30 
|-
|3. ||Posavac Davor ||13 ||8 ||3 ||2 ||32 ||13 ||27 
|-
|4. ||Psunj Sokol Okučani ||13 ||8 ||2 ||3 ||41 ||18 ||26 
|-
|5. ||Croatia Tisovac ||13 ||8 ||1 ||4 ||39 ||14 ||25 
|-
|6. ||Slavonac Gunjavci-Drežnik ||13 ||7 ||1 ||5 ||43 ||21 ||22 
|-
|7. ||Slavija Staro Petrovo Selo ||13 ||7 ||1 ||5 ||28 ||15 ||22 
|-
|8. ||Slavonija Bodovaljci ||13 ||5 ||3 ||5 ||24 ||26 ||18 
|-
|9. ||Dinamo Godinjak ||13 ||4 ||3 ||6 ||18 ||26 ||15 
|-
|10. ||Soko 1970 Orubica ||12 ||4 ||1 ||7 ||18 ||37 ||13 
|-
|11. ||Sloboda Gornji Bogićevci ||13 ||2 ||3 ||8 ||13 ||33 ||9 
|-
|12. ||Dragalić ||13 ||1 ||0 ||12 ||2 ||75 ||3 
|-
|13. ||Graničar Magić Mala ||13 ||0 ||1 ||12 ||9 ||66 ||0 (-1) 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9"| <small> odigrano 14 od predviđenih 26 kola 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Zapad, ljestvica  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Zapad, ljestvica, wayback  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Zapad, rezultati  
 zns-bpz.hr, 2. ŽNL Zapad, rezultati, wayback

2. ŽNL Istarska  
 

{| class="wikitable"  style="text-align: right" 
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||align="left"|Iskra Vinež ||14 ||12 ||1 ||1 ||41 ||7 ||37 
|-
|2. ||align="left"|Rabac ||14 ||8 ||2 ||4 ||33 ||16 ||26 
|-
|3. ||align="left"|Istra Pula ||14 ||7 ||4 ||3 ||31 ||16 ||25 
|-
|4. ||align="left"|Istra Tar ||14 ||8 ||1 ||5 ||26 ||21 ||25 
|-
|5. ||align="left"|Mladost Rovinjsko Selo ||14 ||7 ||3 ||4 ||32 ||10 ||24 
|-
|6. ||align="left"|Muntić ||14 ||6 ||5 ||3 ||28 ||18 ||23 
|-
|7. ||align="left"|Kaštelir Labinci ||14 ||6 ||4 ||4 ||22 ||17 ||22 
|-
|8. ||align="left"|Višnjan 1957 ||14 ||6 ||2 ||6 ||33 ||29 ||20 
|-
|9. ||align="left"|Dajla ||14 ||5 ||2 ||7 ||34 ||39 ||17 
|-
|10. ||align="left"|Brtonigla-Nova Vas ||14 ||5 ||2 ||7 ||21 ||42 ||17 
|-
|11. ||align="left"|Puris Sveti Petar u Šumi ||14 ||5 ||1 ||8 ||20 ||29 ||17 
|-
|12. ||align="left"|Plomin ||14 ||3 ||3 ||8 ||20 ||53 ||12 
|-
|13. ||align="left"|Polet Snašići ||14 ||3 ||2 ||9 ||7 ||24 ||11 
|-
|14. ||align="left"|Pula ICI ||14 ||0 ||2 ||12 ||10 ||37 ||2 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9" align="left"|  odigrano 14 od predviđenih 26 kola 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com  
 nszi.hr, 1. ŽNL  
 nszi.hr, "Bilten"  
 nszi.hr, "Bilten" br. 47  
 istrasport.eu 

 2. ŽNL Karlovačka 
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod 
|- bgcolor="gold" 
|1. ||align="left"|Dobra Novigrad na Dobri ||12 ||10 ||1 ||1 ||37 ||7 ||31 
|-
|2. ||align="left"|Barilović ||12 ||9 ||2 ||1 ||38 ||14 ||29 
|-
|3. ||align="left"|Cetingrad ||12 ||8 ||1 ||3 ||25 ||12 ||25 
|-
|4. ||align="left"|Mladost Rečica ||12 ||7 ||1 ||4 ||42 ||22 ||22 
|-
|5. ||align="left"|Šišljavić ||12 ||6 ||3 ||3 ||28 ||26 ||21 
|-
|6. ||align="left"|Draganić ||12 ||6 ||1 ||5 ||25 ||18 ||19 
|-
|7. ||align="left"|Vrlovka Kamanje ||12 ||5 ||3 ||4 ||33 ||28 ||18 
|-
|8. ||align="left"|Mrežnica Zvečaj ||12 ||5 ||2 ||5 ||29 ||28 ||17 
|-
|9. ||align="left"|Oštarije ||12 ||5 ||2 ||5 ||26 ||25 ||17 
|-
|10. ||align="left"|Petrova Gora Vojnić ||12 ||2 ||1 ||9 ||12 ||37 ||7 
|-
|11. ||align="left"|Frankopan Brežani ||12 ||1 ||3 ||8 ||15 ||31 ||6 
|-
|12. ||align="left"|Krnjak ||12 ||2 ||0 ||10 ||11 ||46 ||6 
|-
|13. ||align="left"|Kupa Donje Mekušje ||12 ||1 ||2 ||9 ||14 ||41 ||5 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9" align="left"|  odigrano 13 od predviđenih 26 kola 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com  
 nskz.hr, Službene vijesti, 2019.  
 nskz.hr, Službene vijesti, 2020.  
 nskz.hr, Službene vijesti, br. 09/2020.  

 2. ŽNL Koprivničko-križevačka  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ns-kckz.hr, 2. ŽNL, wayback  
 ns-kckz.hr, "Službeno glasilo", br. 8/2020  
 klikaj.hr 

 2. ŽNL Krapinsko-zagorska  

<small> Izvori:  
 rsssf.com  
 nskzz.hr, "Službeni glasnik NSKZŽ"  
 nskzz.hr, "Službeno glasilo NSKZŽ" br. 42/2019. 

 2. ŽNL Međimurska 

 Skupina A 
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||align="left"|Draškovec ||16 ||12 ||3 ||1 ||55 ||9 ||39 
|-
|2. ||align="left"|Vidovčan Donji Vidovec ||16 ||11 ||2 ||3 ||49 ||21 ||35 
|-
|3. ||align="left"|Jadran Štefanec ||16 ||11 ||1 ||4 ||31 ||16 ||34 
|-
|4. ||align="left"|Omladinac Držimurec-Strelec ||15 ||10 ||1 ||4 ||28 ||25 ||31 
|-
|5. ||align="left"|ČSK Čehovec ||16 ||8 ||4 ||4 ||40 ||23 ||28 
|-
|6. ||align="left"|Croatia Orehovica ||16 ||8 ||3 ||5 ||31 ||20 ||27 
|-
|7. ||align="left"|Drava Donji Mihaljevec ||16 ||8 ||2 ||6 ||35 ||26 ||26 
|-
|8. ||align="left"|Budućnost Podbrest ||16 ||8 ||1 ||7 ||28 ||23 ||25 
|-
|9. ||align="left"|Mladost Dekanovec ||16 ||6 ||5 ||5 ||24 ||22 ||23 
|-
|10. ||align="left"|Radnički Gardinovec ||15 ||4 ||4 ||7 ||22 ||25 ||16 
|-
|11. ||align="left"|Mladost Ivanovec ||16 ||4 ||3 ||9 ||19 ||32 ||15 
|-
|12. ||align="left"|Borac Donji Hrašćan ||16 ||3 ||4 ||9 ||22 ||40 ||13 
|-
|13. ||align="left"|Borac PMP Turčišće ||16 ||3 ||3 ||10 ||27 ||61 ||12 
|-
|14. ||align="left"|Bratstvo Preseka ||16 ||4 ||0 ||12 ||27 ||61 ||12 
|-
|15. ||align="left"|NŠ Međimurje-Čakovec ||16 ||0 ||2 ||14 ||11 ||67 ||2 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9" align="left"|  odigrano 17 od predviđenih 30 kola 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com 

 Skupina B 

<small> Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvs.hr  
 sofascore.com 

 NS Županja 
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod  
|- bgcolor="gold" 
|1. ||align="left"|Sloga Račinovci ||8 ||7 ||1 ||0 ||21 ||5 ||22 
|-
|2. ||align="left"|Županja 77 ||8 ||4 ||2 ||2 ||17 ||13 ||14 
|-
|3. ||align="left"|RAŠK Rajevo Selo ||8 ||2 ||3 ||3 ||8 ||10 ||9 
|-
|4. ||align="left"|Srijemac Strošinci ||8 ||1 ||3 ||4 ||13 ||18 ||6 
|-
|5. ||align="left"|Sloga Štitar ||8 ||1 ||1 ||6 ||6 ||19 ||4 
|-
!colspan="9"| 
|-
|colspan="9" align="left"| <small> odigrano 10 od predviđenih 20 kola (četverokružno)
|}
<small> Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvs.hr

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 
 
Također i pod nazivom 3. županijska nogometna liga - Hvarska liga, Hvarska liga - HEP.

Povezani članci 
 1. HNL 2019./20. 
 2. HNL 2019./20.  
 3. HNL 2019./20. 
 4. rang HNL-a 2019./20. 
 5. rang HNL-a 2019./20. 
 7. rang HNL-a 2019./20. 
 8. rang HNL-a 2019./20. 
 Hrvatski kup 2019./20.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 rsssf,com, Croatia 2019/20, 2. ŽNL 
  

2019-20
 6